

Geografia 
 Boroş – fiume della Romania

Persone 
 Adalbert Boroș (1908-2003) – arcivescovo cattolico rumeno
 Endre Boros (1901-1944) – calciatore ungherese
 Ottó Boros (1929-1988) – pallanuotista ungherese
 Tamara Boroš (1977) – tennistavolista croata
 Zoltán Boros (1970) – ex cestista ungherese